Chatzentobelbach ist ein Gewässername im Kanton Zürich:

 Chatzentobelbach (Bärenbach), rechter Zufluss des Bärenbachs (zum Mühlebach, zur Töss) bei Kleinbäretswil (Bäretswil), Bezirk Hinwil
 Chatzentobelbach (Torlentobelbach), linker Zufluss des Torlentobelbachs (zum Zürichsee) in Stäfa, Bezirk Meilen
 Chatzentobelbach (Töss, Bauma), rechter Zufluss der Töss bei Hörnen (Bauma), Bezirk Pfäffikon
 Chatzentobelbach (Töss, Fischenthal), rechter Zufluss der Töss bei Beicher (Fischenthal), Bezirk Hinwil

Siehe auch:
 Chatzenbach
 Chatzentobel
 Tobelbach